La Bolsa de Valores y Deuda de Angola (en portugués: Bolsa de Dívida e Valores de Angola) es una bolsa de valores en Angola, que tiene su sede en Luanda. Anunciada por primera vez en 2006, la bolsa de valores esperaba abrir durante el primer trimestre del año fiscal 2008, aunque en agosto de 2008, Aguinaldo Jaime dijo que el lanzamiento sería "una tarea para el próximo gobierno (…) quizás a finales de 2008 o principios de 2009".

Debido en parte a los efectos de la contracción del crédito, la intención anterior de abrir la Bolsa de Valores de Angola a principios de 2009 se ha retrasado aún más, con indicaciones actuales de que estaba programada para abrir en 2010, con la intención de cotizar 10 empresas.

Sin embargo, en julio de 2013, Archer Mangueira, presidente de la Comisión de Mercados de Capitales de Angola, dijo que Angola planea comenzar a cotizar en la Bolsa de Valores de Angola en 2016.

El 19 de diciembre de 2014 se inició el Mercado de Capitales de Angola. La Bolsa de Valores y Deuda de Angola recibió el mercado secundario de deuda pública y se espera que comience el mercado de deuda corporativa en 2015, pero el mercado de valores solo debería ser una realidad en 2016.

Referencias 

Bolsas de valores en África
Economía de Angola
Edificios y estructuras de Luanda